USS Jupiter ha sido el nombre utilizado por dos buques de la Armada de los Estados Unidos:

 fue un buque que sirvió como carbonero desde 1913 hasta 1920], y que fue convertido por la Armada estadounidense en su primer portaaviones, el 21 de abril de 1920, recibió el nombre de USS Langley (CV-1), momento en el que fue dado de alta como portaaviones. Posteriormente, fue transformado en portahidroaviones, y fue echado a pique tras ser dañado por bombas japonesas en 1942.

, fue un buque de carga, dado de alta el 22 de agosto de 1942, que fue desguazado en marzo de 1971

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos